MVC es una abreviatura que puede significar
 Metrovacesa, una promotora inmobiliaria española.
 Modelo Vista Controlador, un patrón de arquitectura en ingeniería de software.
 Movimiento de Vida Cristiana, un movimiento eclesial de la Iglesia católica.
 Multiview Video Coding, una extensión de los estándares de compresión de vídeo H.264/MPEG-4 AVC.
 Mi Viña Channel, un canal del ministerio Mi Viña.
 Abreviación de "Método de Valor Contingente".
MVC, empresa contratista, [www.mvcsas.com] en Colombia.